Stobrawa – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim
 Stobrawa – rzeka w Polsce południowo-zachodniej
 Paweł Stobrawa – biskup pomocniczy diecezji opolskiej
 Stobrawa – odmiana (skrobiowa, późna) ziemniaków tradycyjnie uprawiana w okolicach Siedlec do produkcji wódki Chopin (odmiana niezarejestrowana w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych)

Zobacz też 
 Stobrawski Park Krajobrazowy